Fehse ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Fehse (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Jan Fehse (* 1968), deutscher Kameramann und Regisseur
 Paul Fehse (1892–nach 1960), deutscher Jurist und Finanzbeamter
 Peter Fehse (* 1983), deutscher Basketballspieler
 Wigbert Fehse (* 1937), deutscher Ingenieur und Forscher auf dem Gebiet der Navigation für die Raumfahrt
 Wilhelm Fehse (1880–1946), deutscher Germanist und Raabe-Forscher
 Willi Fehse (1906–1977), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Wolfgang Fehse (* 1942), deutscher Schriftsteller